Wendung bezeichnet:

 in der Geburtshilfe eine Veränderung der Kindslage, um damit die Geburt zu ermöglichen, siehe Äußere Wendung
 Rotation (Physik), das Drehen eines Körpers
 eine Kurve im Sinne des Straßen- und Schienenbaus, siehe Trassierungselement
 Tropus (Rhetorik), in der Rhetorik eine Stilfigur, wobei für einen Ausdruck ein verwandter bildhafter Begriff eingesetzt wird
 Redewendung, eine feste Verbindung mehrerer Wörter zu einer Einheit

Siehe auch:

 Wende
 Wenden (Begriffsklärung)